Corrientes (província)
Corrientes (cidade)
Rio Corrientes
Cabo Corrientes (Argentina)

Cabo Corrientes (cidade)

Cabo Corrientes (Cuba)

Cabo Corrientes (Colômbia)

Ver também 
Corrente (desambiguação)
Correntes (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos